Dit artikel geeft een overzicht van de regering onder Adolf zu Hohenlohe-Ingelfingen (11 maart 1862 - 23 september 1862) in Pruisen.

|-
|Minister-president
|Adolf zu Hohenlohe-Ingelfingen (a.i.)
|11 maart 1862
|23 september 1862
|-
|Zonder portefeuille
|Rudolf von Auerswald
|6 november 1858
|18 maart 1862
|-
|Buitenlandse Zaken
|Albrecht von Bernstorff
|16 juli 1861
|8 oktober 1862
|-
|Financiën
|Robert von Patow
|6 november 1858
|18 maart 1862
|-
|Financiën
|August von der Heydt
|18 maart 1862
|30 september 1862
|-
|Handel
|August von der Heydt
|4 december 1848
|18 mei 1862
|-
|Handel
|Heinrich von Holtzbrinck
|18 mei 1862
|8 oktober 1862
|-
|Binnenlandse Zaken
|Maximilian von Schwerin-Putzar
|3 juli 1859
|18 maart 1862
|-
|Binnenlandse Zaken
|Gustav von Jagow
|17 maart 1862
|8 december 1862
|-
|Justitie
|August von Bernuth
|17 december 1860
|18 maart 1862
|-
|Justitie
|Leopold van Lippe
|18 maart 1862
|5 december 1867
|-
|Oorlog
|Albrecht von Roon
|5 december 1859
|9 november 1873
|-
|Landbouw
|Erdmann III von Pückler
|6 november 1858
|18 maart 1862
|-
|Landbouw
|Heinrich von Itzenplitz
|18 maart 1862
|8 december 1862
|-
|Marine
|Albrecht von Roon
|6 december 1860
|31 december 1871
|}

Pruisische regering